Лондонски атлетски гран при 2017. одржан је 9. јула 2017. на Олимпијском стадиону у Лондону. Ово је девето од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница 
.

Времена су дата према локалном времену GMT -1.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар -0,7 м/с

800 м

110 м препоне 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје на основу постигнутог резултата (кв).

110 м препоне (1) 
Ветар -0,5 м/с

110 м препоне (2) 
Ветар -0,4 м/с

 110 м препоне (Ф) 
Ветар 0,0 м/с

400 м препоне

Бацање диска

Жене

100 м 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Ветар -0,8 м/с

100 м (2) 
Ветар -0,4 м/с

 100 м (Ф) 
Ветар -1,4 м/с

400 м

Миља

100 м препоне 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м препоне (1) 
Ветар -0,1 м/с

100 м препоне (2) 
Ветар 0,0 м/с

 100 м препоне (Ф) 
Ветар +0,2 м/с

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ 

1 Повукла се са такмичења због повреде

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,3 м/с

400 м

1.500 м

Миља - ходање

3.000 м

Скок удаљ

Жене

800 м

400 м препоне

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Лондонски атлетски гран при
ИААФ Дијамантска лига 2017.